Первая лига 1969/1970 () — 44-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1969/1970
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1969 году
Спорт в Чехословакии в 1970 году